Boyd Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boyd Knob (Kentucky)
 Boyd Knob (Tennessee)